Кампињи може да се односи на:

 Кампињи (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Кампињи (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос